Ginhoven (Baarle-Hertog), een gehucht van Baarle-Hertog;
Kasteel Ginhoven in Wuustwezel.